

Известные носители 
 Нариманов, Нариман Наджаф оглы (1870—1925) — азербайджанский писатель и государственный деятель.

Объекты, названные в честь Наримана Нариманова 
 Нариман Нариманов (станция метро) — станция Красной линии Бакинского метрополитена
 Нариман Нариманов (платформа) — платформа на железнодорожной линии Баку - Сабунчи
 Улица Наримана Нариманова (Волжский) — улица в Волжском
 Улица Наримана Нариманова (Шуша) — улица в Шуше